ferrovia Milano-Cremona, composta da:
 tratto ferroviario Milano-Codogno della ferrovia Milano-Bologna
 tratto ferroviario Codogno-Cremona della ferrovia Pavia-Cremona

 ferrovia Milano-Cremona, composta da:
 tratto ferroviario Milano-Treviglio della ferrovia Milano-Venezia
ferrovia Treviglio-Cremona